QV est une abréviation qui peut désigner
 la reine Victoria (Queen Victoria)
 la compagnie aérienne nationale du Laos, Lao Airlines, selon la liste des préfixes IATA des compagnies aériennes;
 la Vallée des reines  de la nécropole thébaine en Égypte, sigle utilisé pour désigner les nécropoles de cette vallée, notamment QV44, QV66 et QV75.

q.v. est l'abréviation de locutions latines : 
 quod vide : voir ceci, utilisée en lexicographie pour renvoyer le lecteur à une entrée ou un passage d'un ouvrage;
 quantum vis : autant que vous voulez, parfois utilisée en prescription médicale.

Notes